Славя́нский ку́бок — название нескольких соревнований:
 Славянский кубок соревнование по ралли (проводилось в 2010—12 годах)
 Славянский кубок 2013 — международный турнир по футболу среди национальных женских сборных
  — соревнования по регби (проводилось в 2006—10 годах))
  — соревнования по лыжным гонкам (проводятся с 2007/08 года)